Sverige – endonimo svedese per Svezia
 11870 Sverige – asteroide della fascia principale
 Classe Sverige – classe di corazzate costiere della Svenska marinen
 HMS Sverige – nave militare svedese